Kuschew ist der Familienname folgender Personen:

 Ilija Kuschew (1896–1922), bulgarisch-makedonischer Offizier und Revolutionär
 Ilja Kuschew (* 1980), bulgarischer Tennisspieler
 Martin Kuschew (* 1973), bulgarischer Fußballspieler